Varese kan syfta på

 Varese – en stad i Lombardiet i Italien
 Varese (sjö) – en sjö nära staden
 Varese (provins) – en provins i Italien
 AS Varese 1910 –  fotbollsklubb från staden

Personer
 Edgard Varèse (1883-1965) fransk-amerikansk tonsättare
 Federico Varese (1965–), professor i kriminologi i Oxford